Cetonia aurata
 Brunidora (Oxythyrea funesta), espècie de coleòpter polífag de la família dels escarabeids